Józef Borsza Drzewiecki – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego, poseł na sejm konwokacyjny 1764
 Józef Drzewiecki (1772–1852), poseł na Sejm Rzeczypospolitej w 1792, pułkownik w czasie insurekcji kościuszkowskiej
 Józef Drzewiecki (1857–1907), lekarz, homeopata
 Józef Drzewiecki (1891–1940), major uzbrojenia Wojska Polskiego, wykładowca w Szkole Uzbrojenia, ofiara zbrodni katyńskiej
 Józef Drzewiecki (1923–2012), poseł na Sejm PRL VI i VII kadencji

Zobacz też 
 Drzewiecki